Liga I 2011/2012 (ze względów sponsorskich Liga I Bergenbier) – była 6. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 94. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 22 lipca 2011 do 21 maja 2012 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Oțelul Gałacz.
Mistrzostwo po raz trzeci w historii zdobyła drużyna CFR 1907 Cluj.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2011/2012 - rsssf
 Liga I 2011/2012 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2011-2012 - labtof.ro
 Liga I 2011/2012 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2011 w Rumunii
2012 w Rumunii